Katerina puede referirse a:

Personas
Katerina D'Onofrio, actriz peruana.
Katerina Lagno, ajedrecista ucraniana.
Katerina Maleeva, tenista búlgara.
Katerina Gogou, poeta, autora y actriz griega
Katerina Michalopoulou, modelo griega.
Katerina Peristeri, arqueóloga griega.
Katerina Vidiaux, luchadora cubana de lucha libre.
Katerina Graham, actriz y cantante estadounidense

Personajes 

 Katerina Drexler, personaje de ficción de la telenovela Maricucha, interpretada por Carolina Cano